Julius Bachem ist der Name folgender Personen:

* Julius Bachem (Politiker, 1845) (1845–1918), deutscher Jurist, Verleger, Publizist und Politiker (Zentrum)
 Julius Bachem (Politiker, 1887) (1887–1959), deutscher Beamter und Politiker (DNVP)